

Населені пункти та їхні частини

 Дембниця — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембниця — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Дембниця — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Дембниця — село в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Дембниця — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Дембниця — частина села Дзівіґуж у гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембниця — частина села Кельно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки